Greb ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Greb (* 1969), deutsche Taekwondo-Kämpferin und Eishockeyspielerin
 Benny Greb (* 1980), deutscher Schlagzeuger
 Christina Greb (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Harry Greb (1894–1926), US-amerikanischer Boxer
 Ulrich Greb (* 1959), deutscher Regisseur und Intendant
 Ulrike Greb (* 1953), deutsche Pädagogin
 Wilhelm Greb (1898–1947), hessischer Landtagsabgeordneter (CSVD)

Siehe auch:
 Grebe